Greco ou Gréco peut désigner :

Divers

 le greco, cépage blanc cultivé dans le sud de l'Italie ;
 Greco, série télévisée française ;
 Greco, marque japonaise de guitares ;
 le GRECO, groupe d'États contre la corruption, organe du Conseil de l'Europe.
 Elena Greco est le nom du personnage principal, narrateur de la saga L'Amie prodigieuse écrite par Elena Ferrante.

Patronyme

 Greco, cardinal du  ;
 El Greco (1541-1614), peintre et sculpteur d'origine grecque ;
 le clan Greco, famille mafieuse italienne dont font notamment partie :
 Salvatore Greco, parrain de Ciaculli à la fin du ,
 Giuseppe Greco (mort en 1946), parrain de Ciaculli,
 Giuseppe Greco (dit lieutenant Piddu), parrain de Croceverde Giardini,
 Giuseppe Greco (musicien) (1990-), pianiste italien,
 Michele Greco (1924-2008), petit-fils de Giuseppe,
 Salvatore Greco (1923-1978), dit « Ciaschiteddu », cousin de Michele,
 Salvatore Greco (1924-?), dit « l'Ingénieur », cousin de Ciaschiteddu,
 Girolama Greco, sœur de l'Ingénieur, mariée à Antonio Salamone,
 Pino Greco (1950-1985), neveu de Michele ;
 Buddy Greco (1926-2017), chanteur et pianiste américain de jazz ;
 Cosetta Greco (1930-2002), actrice italienne ;
 Christian Greco (n. 1975),  égyptologue italien ;
 Daniele Greco (1989-), athlète italien ;
 Demetrio Greco (1979-), footballeur italien ; 
 Emio Greco (1965-), danseur et chorégraphe italien ;
 Gaetano Greco (v. 1657-1728), compositeur italien ;
 Gioachino Greco (v. 1600-1634), dit « le Calabrais », joueur d'échecs italien ;
 Horacio Lo Greco (1957-), artiste plasticien argentin ;
 Jim Greco (1977-), skateboarder américain ;
 Juliette Gréco (1927-2020), chanteuse et actrice française ;
Paige Greco (1997-), coureuse cycliste handisport australienne ;
 Roman Greco (1904-1989), peintre français d'origine roumaine.

Patronyme italien
Patronyme hispanique